Grand Prix Niemiec 1954 (oryg. Großer Preis von Deutschland), Grand Prix Europy 1954 – 6. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1954, która odbyła się 1 sierpnia 1954 po raz 4. na torze Nürburgring.

14. Grand Prix Niemiec, 4. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.

Onofre Marimón zginął podczas sesji treningowej. Dwaj kierowcy Maserati: Luigi Villoresi i Ken Wharton zrezygnowali ze startu na znak żałoby. Była to najdłużej trwająca Grand Prix w historii Formuły 1 (nie licząc Grand Prix na torze Indianapolis), która trwała 3 godziny 45 minuty 45,8 sekund.

Wyniki

Kwalifikacje 
Źródło: statsf1.com

Wyścig 
Źródła: statsf1.com

Najszybsze okrążenie 
Źródło: statsf1.com

Prowadzenie w wyścigu 
Źródło: statsf1.com

Klasyfikacja po wyścigu 

Pierwsza piątka otrzymywała punkty według klucza 8-6-4-3-2, 1 punkt przyznawany był dla kierowcy, który wykonał najszybsze okrążenie w wyścigu. Klasyfikacja konstruktorów została wprowadzona w 1958 roku. Liczone było tylko 5 najlepszych wyścigów danego kierowcy.

Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty

Przypisy

Uwagi 

1954 w Formule 1
1954
1954 w Niemczech